Andreas Beck e Martin Fischer erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Radu Albot e Artem Sitak hanno battuto in finale Andrea Arnaboldi e Flavio Cipolla 4–6, 6–2, [11–9].

Teste di serie 

  Tomasz Bednarek /  Florin Mergea (primo turno)
  Daniele Bracciali /  Pablo Cuevas (primo turno)

  František Čermák /  Michail Elgin (quarti di finale) 
  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Roma Open 2014